Royal Oak (boom), een boom in Engeland waarin koning Karel II vluchtte na zijn nederlaag in de Engelse Burgeroorlog
 Royal Oak (Carlow), plaats in het Ierse graafschap Carlow
 Royal Oak (metrostation), metrostation in Londen
 Royal Oak (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Royal Oak (stadion), een voetbalstadion in Harwich, Engeland

Zie ook

 HMS Royal Oak, de naam van acht Britse oorlogsschepen (doorverwijspagina)